

Altdorf, commune de l'arrondissement de Böblingen en Bade-Wurtemberg
 Altdorf, commune de l'arrondissement d'Esslingen en Bade-Wurtemberg
 Altdorf, bourg de l'arrondissement de Landshut en Bavière
 Altdorf, commune de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud en Rhénanie-Palatinat
 Altdorf bei Nürnberg, ville de l'arrondissement du Pays-de-Nuremberg en Bavière
 Altdorf, ancien nom de la ville de Weingarten en Bade-Wurtemberg

Altdorf, ancienne commune fusionnée avec Eckendorf pour former Alteckendorf, dans le Bas-Rhin
 Altdorf, ancienne graphie d'Altorf, commune du Bas-Rhin, dans le canton de Molsheim
 Altdorf, ancien village ou lieu-dit qui dépendait de Dabo en Moselle

Altdorf, commune et chef-lieu du canton d'Uri
 Altdorf, commune du canton de Schaffhouse

Voir aussi